Arno Schönberger – storico dell'arte tedesco
 Sebastian Schönberger – ciclista su strada austriaco
 Thomas Schönberger – calciatore austriaco